

Населені пункти та їхні частини

 Блізна — село в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Блізна — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Блізна — частина міста Коло в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Блізна — лісова осада в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки